Александр Гусаков:
 Гусаков, Александр Антонович (1935—2005) — советский и российский учёный в области организации строительства.
 Гусаков, Александр Дмитриевич (1907—1992) — советский учёный-экономист, педагог. 
 Гусаков, Александр Петрович (1937—2009) — советский борец вольного стиля, старший тренер молодёжной сборной СССР.